Marie Antoinette oder Marie-Antoinette ist ein weiblicher Vorname; zu Namensträgerinnen siehe Antoinette.

Marie Antoinette oder Marie-Antoinette steht für:
 Marie Antoinette (1922), Film von Rudolf Meinert (auch: Marie Antoinette – Das Leben einer Königin)
 Marie-Antoinette (1938), Film
 Marie Antoinette (2006), Film

 Marie Antoinette (Musical), Musical aus dem Jahre 2006

 Marie Antoinette, Song (1972) auf Phantasmagoria (Album) von Curved Air

 Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters. Werk (1932) von Stefan Zweig
 Marie Antoinette, historisches Werk (2001; dt. 2006) von Antonia Fraser

 Marie Antoinette, Taschenuhr (1802; bez.: Breguet No. 160, Grand Complication) von Abraham Louis Breguet

Siehe auch:
 Marie-Antoinette von Österreich-Lothringen
 Villa Marie-Antoinette